Alain Lionnet (1929-2021), général français 
 Christian Lionnet, homme politique seychellois
 Félix Lionnet (1832-1896), artiste peintre français
 Jean Lionnet (1872-1910), écrivain français
 Michèle Lionnet (née en 1961), judokate française
Jean Lionnet (1935 - 1998), musicologue

Toponymes
Rivière Lionnet, un affluent du réservoir Pipmuacan, coulant sur la rive Nord-Ouest du fleuve Saint-Laurent, dans les MRC Le Fjord-du-Saguenay et La Haute-Côte-Nord, au Québec, au Canada.